AT-3 steht für:

 AT-3 Sagger, die Natobezeichnung für den sowjetischen Panzerabwehrlenkwaffekomplex 9K11 Maljutka
 Niederösterreich (ISO 3166-2)

AT3 steht für:
 Antithrombin III
 Westösterreich (NUTS-1-Regionenkürzel)

AT3